Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+1000 à U+1FFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Birman (Unicode 3.0 à 5.2)

Géorgien (assomtavrouli et mkhédrouli) (Unicode 1.1 à 6.1)

Hangûl (ou hangeul) – jamos (Unicode 1.1 à 5.2)

Éthiopien (Unicode 3.0 à 6.0)

Éthiopien – supplément (Unicode 4.1)

Chérokie (Unicode 3.0 à 8.0)

Syllabaires autochtones canadiens (Unicode 3.0 à 5.2)

Ogam (ou ogham) (Unicode 3.0)

Runes (ou futhark) (Unicode 3.0 à 7.0)

Tagalog (ou baybayin, alibata) (Unicode 3.2 à 14.0)

Hanounóo (Unicode 3.2)

Bouhide (ou bouhid) (Unicode 3.2)

Tagbanoua (ou tagbanwa) (Unicode 3.2)

Khmer (ou cambodgien) (Unicode 3.0 à 4.0)

Mongol (ou bitchig) (Unicode 3.0 à 14.0)

Syllabaires autochtones canadiens – extension (Unicode 5.2)

Limbou (Unicode 4.0 à 7.0)

Taï-le

Nouveau taï-lue

Khmer (ou cambodgien) – symboles (Unicode 4.0)

Bougui (ou bouguinais, bugi, lontara) (Unicode 4.1)

Taï tham (ou lanna) (Unicode 5.2)

Diacritiques – compléments (Unicode 7.0 à 14.0)

Balinais (Unicode 5.0)

Soundanais (Unicode 5.1)

Batak (Unicode 6.0)

Lepcha (Unicode 5.1)

Ol tchiki (Unicode 5.1)

Cyrillique étendu – C (Unicode 9.0)

Géorgien étendu – mtavrouli (Unicode 11.0)

Soundanais – supplément (Unicode 6.1)

Dévanâgari – extensions védiques (Unicode 5.2)

Latin phonétique – supplément

Latin phonétique étendu – supplément

Diacritiques – supplément

Latin étendu – supplément

Grec étendu

Articles connexes 
 Unicode
 Table des caractères Unicode

001